Кристал Спрингс има више значења:
 Кристал Спрингс (Флорида)
 Кристал Спрингс (Мисисипи)